3-й американский шахматный конгресс проходил в Чикаго с 7 по 16 июля 1874 года.

Фредерик Элдер и Хайрам Кенникотт выбыли из турнира, не сыграв в нём половины партий. Но за сыгранные партии очки противникам были засчитаны.

Регламент 
Турнир проходил в два круга. Впервые ничьи не переигрывались.
 Контроль времени 15 ходов за час.
 Первый приз — 225 долларов. Стартовый взнос 20 долларов.

Таблица турнира

Книги 
 Office of the American Chess Journal (1876) The Third American Chess Congress Held at Chicago, Ill., 1874, Hannibal, Missouri
 The Second, Third and Fourth American Chess Congress: Cleveland 1871, Chicago 1874, Philadelphia 1876. George W. Mackenzie

Ссылки 
 Информация о турнире  на сайте chessgames.com

Американский шахматный конгресс
1874 год в шахматах
Спортивные соревнования в Чикаго